Alice, Duquesa de Gloucester — esposa do príncipe Henrique, Duque de Gloucester
 Alice de Battenberg — esposa do príncipe André da Grécia e Dinamarca
 Alice de Albany — condessa de Athlone, neta da rainha Vitória do Reino Unido
 Alice do Reino Unido, segunda filha da rainha Vitória do Reino Unido
 Alice Heine — segunda esposa de Alberto I, Príncipe do Mónaco
 Alice de Bourbon-Parma — Princesa de Parma, Infanta de Espanha

Desambiguação